|-
| 150301 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150302 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 150303 - ||  || 9 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 150304 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150305 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150306 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 150307 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150308 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150309 - ||  || 19 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 150310 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150311 - ||  || 30 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150312 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150313 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150314 - ||  || 19 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150315 - ||  || 30 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150316 - ||  || 1 noiembrie 1999 ||  || E. W. Elst, 
|-
| 150317 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150318 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150319 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150320 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150321 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150322 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150323 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150324 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150325 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150326 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150327 - ||  || 10 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150328 - ||  || 13 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150329 - ||  || 1 noiembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150330 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150331 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150332 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150333 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150334 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 150335 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150336 - ||  || 28 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150337 - ||  || 29 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150338 - ||  || 5 decembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 150339 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150340 - ||  || 6 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150341 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150342 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150343 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150344 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 150345 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 150346 - ||  || 28 decembrie 1999 ||  || 
|-
| 150347 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150348 - ||  || 31 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150349 - ||  || 16 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150350 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150351 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150352 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150353 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150354 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150355 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150356 - ||  || 6 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150357 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150358 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150359 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150360 - ||  || 26 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150361 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150362 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150363 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150364 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150365 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150366 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150367 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150368 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150369 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150370 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150371 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150372 - ||  || 5 februarie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 150373 - ||  || 7 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150374 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 150375 - ||  || 3 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150376 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150377 - ||  || 25 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 150378 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150379 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150380 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150381 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150382 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150383 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150384 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150385 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150386 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150387 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150388 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150389 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150390 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150391 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150392 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150393 - || 2000 EN || 2 martie 2000 ||  || 
|-
| 150394 - ||  || 2 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150395 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150396 - ||  || 5 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 150397 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150398 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150399 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150400 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-